Hariharpur może dotyczyć:
 Hariharpur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Hariharpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara
 Hariharpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Dhanusa
 Hariharpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Kapilvastu
 Hariharpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Parsa
 Hariharpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Saptari
 Hariharpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepal  w strefie Bheri w dystrykcie Surkhet

Zobacz też 

 Hariharpur Birta – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Parsa
 Hariharpur Gadhi – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Sindhuli
 Hariharpur Harinamar – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Mahottari